Lame criblée peut désigner :
 La lame criblée de l'ethmoïde, lame osseuse qui livre passage aux filets du nerf olfactif.
 La lame criblée de la sclère, lame conjonctive de la sclère qui donne passage au nerf optique.